El término Río Usá, puede referirse a dos ríos:
El río Usá (Pechora), afluente del Pechora, en Rusia.
El río Usá (Volga), afluente del Volga, en Rusia.
El río Usa (Tom), afluente del Tom, en Rusia.